Chociwel – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim,
 Chociwel – gmina miejsko-wiejska
 Chociwel – dawna gromada
 Chociwel-Wieś – wieś
 Chociwel – stacja kolejowa

 Chociwel – osada w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin